Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1968 година e 19-и пореден. Започва на 1 януари 1968 г. и завършва на 3 ноември. Съдържа в календара 11 старта.

През този сезон за първи път биват използвани аеродинамични спойлери на автомобилите.

Стартове

Класиране

Източници 

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони